ЗР — аббревиатура.
Задание на разработку
Западный район
Запасный район
За рулём
Засечный рубеж
Звуковая разведка
Здоровая Россия
Зенитная ракета
Золотой Рог
Зона риска
Зубчатый редуктор
Золотая Рыбка